Сато Килман (; 30 декабря 1957 года, Малекула, Новые Гебриды) — политик Вануату. Представитель Народной прогрессивной партии.

Премьер-министр Вануату (с 2 декабря 2010 года по 24 апреля 2011 года, с 13 мая по 16 июня 2011 года, с 26 июня 2011 года по 23 марта 2013 года и с 11 июня 2015 года.

Правительством Сато Килмана в 2011 году была признана независимость Абхазии.

Примечания 

Политики по алфавиту
Премьер-министры Вануату
Политики XXI века